GYE est un sigle qui peut désigner :
 Greater Yellowstone Ecosystem, un des derniers grands écosystèmes presque intact de l’hémisphère nord.

Gye est un nom qui peut désigner :
 Gye, une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Voir aussi 
 Gyé-sur-Seine, une commune française, située dans le département de l'Aube
 Gyè ou Guiè, une commune burkinabè